Иоганн Кох ():
  (1795—1862) — немецкий политик и министр Курфюршества Гессен.
  (1772—1853) — немецкий священник, политик, юристом и библиотекарь.
 Кох, Иоганн Фридрих Вильгельм (1759—1831) — немецкий ботаник, миколог, доктор богословия и шахматный теоретик.